Le triangle d'apprentissage peut faire référence à :

Le triangle d'apprentissage, une classification de la valeur de différentes techniques d'apprentissage.
Le triangle pédagogique, un concept pédagogique référant l'acte d'enseigner à un triangle formé du Savoir, de l'Enseignant et de l'Apprenant,